Orta di Atella – comune italiano in provincia di Caserta;
 Orta Nova – comune italiano in provincia di Foggia;
 Orta San Giulio – comune italiano in provincia di Novara;
 Diocesi di Orta – sede vescovile titolare della Chiesa cattolica;
 Orta – fiume abruzzese;
 Orta – città e distretto della provincia di Çankırı, Turchia;
 Orta – lago del Piemonte, noto anche come Cusio.